Meyenberg steht für:

 Meienberg ob Rapperswil am Zürichsee, eine Nagelfluhterrasse oberhalb Rapperswil-Jona am Zürichsee, Kanton St. Gallen, Schweiz

Meyenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Meyenberg (1861–1934), Schweizer katholischer Theologe
 Friedrich Meyenberg (1875–1949), deutsch-britischer Diplomingenieur und Hochschullehrer
 Josef Meyenberg (1891–1977), Maler norddeutscher Landschaften, vor allem des Dümmersee-Gebietes
 Justus Philipp Meyenberg (1642–1709), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Meienberg